Municipio de Cranberry puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cranberry (condado de Alleghany, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Alleghany.
 Municipio de Cranberry (condado de Avery, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Avery.
 Municipio de Cranberry (condado de Crawford, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Cranberry (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Cranberry (condado de Venango, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Venango.